Roby kan syfta på:

 Roby, Merseyside – en by i England
 Roby, Polen – en by 
 Roby, Texas – administrativ huvudort i Fisher County
 Martha Roby (1976–), amerikansk politiker
 Roby Lakatos (1955–), ungersk violinist